Joey est un terme pouvant désigner:

Animal 
 Joey est le surnom donné par les Australiens aux petits du kangourou et wombat à partir d'un an.

À l'écran 

Il existe de nombreux films et séries intitulées Joey, notamment :

 Joey, film réalisé par Graham Parker sorti en 1964 au cinéma ;
 Joey, film d'Horace Jackson sorti en 1977 ;
 Joey, film de Ted Follows sorti en 1982 ;
 Joey, film de Roland Emmerich sorti en 1985 ;
 Joey, film de Joseph Ellison sorti en 1986 ;
 Joey, film d'Ian Barry sorti en 1997 ;
 Joey, film de Nancy Montuori Stein sorti en 1997 ;
 Joey, série télévisée spin-off de Friends centrée sur Joey Tribbiani et diffusée en 2004.

Joey est aussi le prénom, le surnom, voire le nom de scène complet de nombreux acteurs et actrices, comme :

 Joanne Woodward (Philadelphia, 1993)
 Joe Dorsey (Wargames, 1983)
 Joel Traywick (X-Files, 1998)
 Joey (Neverland, 2003)...

Musique

Chanteur 

 Joey Santiago des Pixies ;
 Joey Tempest d'Europe ;
 JoeyStarr de NTM ;
 Joey Ramone de The Ramones ;
 Joey DeMaio ;
 Joey Vera de Fates Warning ;
 Joey Jordison de Slipknot.

Album 

 Joey, album du chanteur danois Joey Moe sorti en 2014.

Chanson 

 Joey, chanson de Betty Madigan sortie en 1954 ;
 Joey, chanson de Nick Drake, figurant sur la session studio Five Leaves Left sorti en 1969 ;
 Joey, chanson de Bob Dylan, figurant sur l'album Desire sorti le  ;
 Joey, chanson de Noir Désir, figurant sur l'album Veuillez rendre l'âme (à qui elle appartient) sorti le  ;
 Joey, chanson de Concrete Blonde, figurant sur l'album Bloodletting sorti en 1990 ;
 Joey, chanson de Bon Jovi, figurant sur l'album Bounce sorti le  ;
 Joey, chanson de Sugarland, figurant sur l'album Love on the Inside sorti le .

Sports 

Quelques sportifs prénommés Joey :

 Joey Maxim (Boxe)
 Joey Cheek (Patinage de vitesse)
 Joey Barton (Football)
 Joey Woody (Athlétisme)
 Joey Sindelar (Golf)
 Joey Martins (Volley-ball)
 Joey Brezinsky (Skate)

Homonymie de prénom